

Patronyme 

 King Camp Gillette (1855-1932), ingénieur et entrepreneur américain, fondateur de la société Gillette ;
 Clarence Preston Gillette (1859-1941), entomologiste américain ;
 Anita Gillette (1936-), actrice américaine ;
 Pierre Gillette, monteur de films français ;
 William Gillette (1853-1937), acteur de théâtre et dramaturge.

Toponyme 

 Gillette, ville américaine du Wyoming.

Autres 
 Gillette, société américaine de produits d'hygiène.
 Gillette de Narbonne, héroïne de la nouvelle de la  nouvelle de la troisième journée du Décaméron de Jean Boccace (La femme vaillante) et de toutes les œuvres que cette dernière a inspirée notamment Tout est bien qui finit bien de William Shakespeare et l'opérette éponyme d'Edmond Audran.

Patronyme normand